

Geografia

Francia 
 Dommartin – comune nel dipartimento della Somme (Alta Francia)
 Dommartin – comune nel dipartimento del Rodano (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Dommartin – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)
 Dommartin – comune nel dipartimento della Nièvre (Borgogna-Franca Contea)
 Dommartin – ex comune ora frazione di Bâgé-Dommartin, comune nel dipartimento dell'Ain (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Dommartin-aux-Bois – comune nel dipartimento dei Vosgi (Grand Est)
 Dommartin-Dampierre – comune nel dipartimento della Marna (Grand Est)
 Dommartin-la-Chaussée – comune nel dipartimento della Meurthe e Mosella (Grand Est)
 Dommartin-la-Montagne – comune nel dipartimento della Mosa (Grand Est)
 Dommartin-le-Coq – comune nel dipartimento dell'Aube (Grand Est)
 Dommartin-le-Franc – comune nel dipartimento dell'Alta Marna (Grand Est)
 Dommartin-le-Saint-Père – comune nel dipartimento dell'Alta Marna (Grand Est)
 Dommartin-lès-Cuiseaux – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna-Franca Contea)
 Dommartin-lès-Remiremont – comune nel dipartimento dei Vosgi (Grand Est)
 Dommartin-lès-Toul – comune nel dipartimento della Meurthe e Mosella (Grand Est)
 Dommartin-lès-Vallois – comune nel dipartimento dei Vosgi (Grand Est)
 Dommartin-Lettrée – comune nel dipartimento della Marna (Grand Est)
 Dommartin-sur-Vraine – comune nel dipartimento dei Vosgi (Grand Est)
 Dommartin-sous-Amance – comune nel dipartimento della Meurthe e Mosella (Grand Est)
 Dommartin-sous-Hans – comune nel dipartimento della Marna (Grand Est)
 Dommartin-Varimont – comune nel dipartimento della Marna (Grand Est)

Svizzera 
 Dommartin – ex comune ora frazione di Montilliez, comune nel distretto del Gros-de-Vaud (Canton Vaud)

Persone 
 Solveig Dommartin (1961-2007) – attrice e regista francese